Гропень () — комуна в Румунії, у повіті Бреїла.
 Гропень () — село в Румунії, у повіті Бреїла. Входить до складу комуни Гропень.
 Гропень () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Белкеуць.
 Гропень () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Рунку.